Termenul „colonie” se poate referi la:
 un teritoriu dependent de un stat colonial
 colonie romană, o provincie sau teritoriu de graniță militar
 teritoriu de emigrare a unei părți din populație în afara granițelor țării de baștină
 Colonie, o grupare de indivizi din aceeași specie care duc viață în comun
 Colonie de albine 
 Colonie de bacterii 
 Colonie de ciuperci
 Colonie de corali
 Colonie de lilieci
 Colonie de termite
 Apă de colonie (denumire provenită de la orașul Colonia), parfum de concentrație redusă

Vezi și 
 Colonia
 Colonialism
 Colonizarea spaniolă a Americilor 
 Colonizările forțate în Uniunea Sovietică 
 Cele treisprezece colonii